Флаг сельского поселения Каринское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Каринское Зарайского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 15 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4964.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба поселения, выполненную голубыми, зелёными, жёлтыми и красными цветами; ширина зелёных полос — 1/3 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения Каринское Зарайского района Московской области составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На флаге Каринского сельского поселения отражён факт образования поселения из четырёх бывших сельских округов: Авдеевского, Каринского, Летуновского и Макеевского, аллегорично представленных на флаге четырьмя звёздами.

Чередование зелёных и лазурных частей, окружающих красную центральную часть, символически отражает поля и водоёмы поселения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы, труда, праздника, и красоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением четырёхконечных звёзд